Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2015 () проводился в городе Калгари (Альберта) c 28 февраля по 8 марта 2015 года. В Альберте чемпионат проводился в 14-й раз, в Калгари — в 7-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2015, который проходил в марте—апреле 2015 в Галифаксе (провинция Новая Шотландия, Канада), а также выступать под этим наименованием на .

В турнире приняло участие 15 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) «команда Канады» (для самой команды, возглавляемой скипом Пэтом Симмонсом, это была 1-я победа с данным скипом, но всего 3-я, и 2-я подряд; для Пэта Симмонса как игрока — 2-я победа и 2-я подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северная Онтарио (скип Брэд Джейкобс). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Steve Laycock), победившая в матче за 3-е место команду от провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Брэд Гушу).

Изменения в формате турнира 
Количество участников было увеличено, чтобы участие приняли команда Нунавута (никогда до того не игравшая в чемпионате Канады; в итоге отказалась на этот раз участвовать), команды Юкона и Северо-Западных территорий, ранее выступавшие объединённой командой. Также победитель турнира предыдущего года, как это уже было в , автоматически получал путёвку для участия в турнире как «Команда Канады» ().

Поскольку число участников увеличилось, для сохранения количества участников основного турнира, равного 12, добавился предварительный квалификационный турнир (см. «Формат соревнований»).

Начиная с этого чемпионата, команда, занявшая последнее место на групповом этапе, автоматически отправляется в квалификационный турнир на следующем чемпионате.

Такие же изменения были внесены в регламент  (начиная с чемпионата 2015). Таким образом, теперь регламент обоих чемпионатов — мужского и женского — стал одинаков, поскольку раньше в мужском чемпионате участвовала отдельная команда Северной Онтарио, но не было «команды Канады».

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с этого розыгрыша чемпионата, автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Основной турнир:
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−7.

Квалификация 
Начиная с чемпионата 2015, автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, в чемпионате Канады 2016 отправляющиеся в квалификационный турнир

Сессия 1. 26 февраля, 19:00

Сессия 2. 27 февраля, 8:00

Сессия 3. 27 февраля, 15:30

Поскольку все три команды по результатам группового этапа имели 1 победу и 1 поражение, ранжирование для выхода в финал было произведено по результатам предваряющих турнир постановочных бросков в дом (). В результате в финал вышли команды Юкона и Острова Принца Эдуарда.

Финал

28 февраля, 13:30

В результате квалификационного турнира в основной турнир вышла команда Острова Принца Эдуарда, а команды Юкона и Новой Шотландии в чемпионате Канады 2016 отправились в квалификационный турнир.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команда, в чемпионате Канады 2016 отправляющаяся в квалификационный турнир

Сессия 1. 28 февраля, 13:30

Сессия 2. 28 февраля, 18:30

Сессия 3. 1 марта, 8:30

Сессия 4. 1 марта, 13:30

Сессия 5. 1 марта, 18:30

Сессия 6. 2 марта, 13:30

Сессия 7. 2 марта, 18:30

Сессия 8. 3 марта, 8:30

Сессия 9. 3 марта, 13:30

Сессия 10. 3 марта, 18:30

Сессия 11. 4 марта, 8:30

Сессия 12. 4 марта, 13:30

Сессия 13. 4 марта, 18:30

Сессия 14. 5 марта, 8:30

Сессия 15. 5 марта, 13:30

Сессия 16. 5 марта, 18:30

Сессия 17. 6 марта, 8:30

Плей-офф

Четвертьфиналы 
1-я команда против 2-й

6 марта, 18:30

3-я команда против 4-й

7 марта, 13:00

Полуфинал 
7 марта, 18:00

Матч за 3-е место 
8 марта, 9:30

Финал 
8 марта, 17:00

Итоговая классификация 

  команда, в чемпионате мира 2015 и чемпионате Канады 2016 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
  команды, в чемпионате Канады 2016 отправляющиеся в квалификационный турнир
* — учитывая 3 матча команды Острова Принца Эдуарда в предварительной квалификации

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Джим Коттер

 Paul McLean Award
(Приз имени Пола Маклина за лучшее освещение чемпионата в СМИ)
 Jim Young, в течение многих лет телеоператор команды телекомпании TSN, ведущей трансляции турниров по кёрлингу

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Пэт Симмонс

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница чемпионата на сайте CurlingZone
 Tankard Times — ежедневная газета чемпионата, доступна для просмотра в PDF-формате (9 выпусков)
 Видео чемпионата: полные записи матчей, лучшие моменты, интервью на YouTube

2015
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 2015 году
Февраль 2015 года
Март 2015 года